Gabriel Costa peut désigner :

 Gabriel Ferreira da Costa (né en 1954), homme d'État santoméen ;
 Gabriel Da Costa (né en 1984), joueur franco-polonais de hockey sur glace ;
 Gabriel Costa Heredia (né en 1990), footballeur uruguayen.